Николай Вениаминович Шадрунов (4 ноября 1933, дер. Михалково, Северный край — 17 июля 2007, город Ломоносов, Санкт-Петербург) — русский советский писатель, прозаик, почётный гражданин города Ломоносова.

Биография 
Родился в деревне Михалково (ныне — Грязовецкого района Вологодской области). Окончил Вологодское железнодорожное училище, работал в Прибалтике. Службу в Вооруженных силах СССР проходил в Ломоносове и Кронштадте. С 1956 года жил и работал в городе Ломоносов. Занимал различные должности в морской инженерной службе военно-морского флота (был электромонтажником, электриком по обслуживанию кораблей и т. п.).

В свободное от работы время писал рассказы и повести, печатался в местной прессе. Не имея опубликованных книг, был принят в Союз писателей СССР в 1988 г. по рукописям (что является уникальным случаем). В 1999 году за первый сборник своих произведений «Психи» получил престижную премию русского «ПЕН-клуба» «За честь и свободу» I степени. В 2004 году по инициативе ломоносовской библиотеки №4 Николаю Шадрунову было присвоено звание почётного гражданина Ломоносова.

Скончался в Ломоносове на 74-м году жизни. Похоронен на  Санкт-Петербурга.

Память 
С 2007 года в Библиотеке семейного чтения города Ломоносова проходят ежегодные литературные чтения, посвящённые памяти Н. В. Шадрунова.
В разные годы лауреатами знака общественного признания "Красная ворона" за вклад в развитие культуры, литературы, искусства В Петродворцовом районе стали:
 Народный артист России Иван Краско
 писатель Николай Коняев
 литературовед, доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской литературы филологического факультета СПбГУ Борис Аверин
 композитор, заслуженный деятель искусств РоссииСергей Осколков
 писатель Валерий Попов
 художник, почетный житель города Ломоносова Анатолий Петров
 директор ГП «Полярной Морской Геологоразведочной экспедиции», кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный геолог Российской Федерации в номинации-меценатство Владимир Дмитриевич Крюков
 тележурналист, президент Ораниенбаумского морского фестиваля Евгений Захаров
 скульптор, почетный житель города Ломоносова, автор знака «Красная ворона» Николай Карлыханов
 писатель, главный редактор издательства ЛИМБУС ПРЕСС  Павел Крусанов
 художник, почетный житель города Ломоносова Владимир Слепухин
 писатель Илья Бояшов
 писатель Павел Алексеев
 писатель, рок музыкант, основатель рок-группы «Санкт-Петербург» Владимир Рекшан
 художник, керамист Светлана Карлыханова
 директор Ломоносовского городского дома культуры Татьяна Зиновьева
 писатель Сергей Носов

1 октября 2015 года на углу Еленинской улицы и Манежного спуска открыт памятник Н. В. Шадрунову — «Красная ворона» (скульптор Н. А. Карлыханов).

Творчество 

Произведения Н. В. Шадрунова во многом автобиографичны. Повесть «Медведь» и ряд рассказов посвящены его детству в Вологодской области. Наибольшую известность имеет цикл рассказов «Рамбовиана», посвящённый г. Ломоносову (разг. Рамбов от ижорского названия г. Ломоносова — Рампова). Его герои — простые люди-работяги, которые не прочь выпить и обмануть другого, но при этом вызывающие непреодолимую симпатию к себе своей внутренней честностью, истинной «народностью» характеров. Н. Шадрунов отразил в своих произведений жизнь людей, которых не принято делать героями в литературе (рамбовские забияки Сега и Петрик, местный дурачок Генка-пулемётчик и т. п.), показал незамысловатую жизнь советского городка-порта 1960—1980-х гг. Бытовые сюжеты рассказов, душевность повествования, естественность безупречного стиля делают творчество Н. В. Шадрунова близким по духу с произведениями В. М. Шукшина и В. Г. Распутина.

Критика и отзывы 
Сила его — в абсолютной правдивости. Говорим, что нет продолжателей Шукшину, Астафьеву, Распутину — вот перед нами продолжатель!.. В лице Шадрунова мы имеем писателя не только одаренного (что встречается нередко), но и не приспосабливающегося, правдивого органически — и по воспитанию: он вырос в среде, где ложь не оплачивается. Он правдив всегда, а не «по разрешению».

Рассказы Шадрунова, продолжающие добрые традиции сказовой прозы, написанные тем крепким и удивительным в своей красоте русским языком, который в современной прозе встречается довольно редко…

Библиография 
 Психи. — СПб.: Лимбус-пресс, 1998. — 342 с.
 Города моего детства: повести и рассказы. — СПб.: Дума, 2009. — 311 с.
 Приключения полковника в гробу: повесть // Аврора. — 2007. — № 5. — С. 55-99.
Рамбовиана: повести и рассказы.- СПб.: ООО "Полакс", 2019.- 256с.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  Библиотеки семейного чтения города Ломоносова
Николай Шадрунов в электронном архиве Центра Андрея Белого
 В Библиотеке семейного чтения города Ломоносова состоялись X литературные чтения «Красная ворона» памяти Николая Шадрунова
 Ежегодные "Шадруновские чтения" прошли в Ораниенбауме
 Иванова Н."Шадруновские чтения" в библиотеке г. Ломоносов

Члены Союза писателей СССР
Члены Союза писателей России
Почётные граждане города Ломоносова